Skoruppa ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehard Skoruppa (* 1956), deutscher Journalist
 Nils-Peter Skoruppa (* 1953), deutscher Mathematiker